

Toponymie 

 Terek, fleuve du Caucase.
 Terek, ville russe de Kabardino-Balkarie.

Voir aussi 

 Cosaques du Terek, communauté militaire de Cosaques russes fondée en 1577.
 Oblast du Terek, entité administrative de l'Empire russe (1860-1920).
 Terek Grozny, ancien nom de l'Akhmat Grozny, club russe de football.